Земя може да се отнася до:

Астрономия 
 Планетата Земя, на която живеем.

География, История, Право 
 Суша, територия - тази част от земната повърхност, която не е покрита с вода, обратното на Акватория.
 Ограничена част от сушата:
 Според населеността или принадлежността си, определени територии могат да бъдат Обитаема земя или Ничия земя.
 Територията на определена страна или неин дял – Земята на Вестготите, Земята Българска.
 Парцел, участък, имот – територия с икономическо предназначение – Земеделска земя, Пасищна земя, Промишлена земя, Строителна земя, Урегулирана земя.

Почвознание 
 Почва, терен - повърхностен слой на земната кора – Разорана земя, Плодородна земя.

Химия 
 Земни елементи е название на химични съединения, използвано в древността от Платон. Днес с термина се обозначават метални окиси, класифицирани като редки метали и алакалоземни метали.

Цветознание 
 Земни цветове е популярно название на оттенъците, наподобяващи почва - кафяво, охра, сепия, умбра, сиена, беж, екрю, хаки до жълто, оранжево, червено, сиво и зелено. Някои глини се използват за направата на пигменти за бои.

Електротехника 
 Маса, жаргонно название на Заземяването – Фаза, Нула, Земя.

Философия, Религия, Митология 
 Един от основни елементи, изграждащи света, наред с водата, огъня, въздуха и др., според много древни култури.

 В повечето политеистични религии образа на Земята е бил обожествяван - Мати Земля, Тера, Гея, Геб и т.н..

 Плоскостта, която е основа, според човешкото възприятие – Защо филията пада на земята винаги с маслото надолу.

Земята в изкуството и културата

Писменост 
 Буквата З от кирилицата се казва Землıа.

Литература 
 „Земя“ - повест на Елин Пелин
 „Земя“ - роман на Дейвид Брин
 „Фондация и Земя“ - роман на Айзък Азимов
 „Земята“ - роман на Емил Зола

Кино 
 „Земя“ – български игрален филм на режисьора Петър Стойчев от 1930 г.
 „Земя“ – филм на режисьора Тому Учида от 1939 г.
 „Земя“ – български игрален филм от 1956 г.
 „Земя“ – филм на режисьора Со-Кил Ким от 1991 г.
 „Земя“ – филм на режисьора Хулио Медем от 1996 г.
 „Земя“ – филм на режисьора Дийпа Мента от 1998 г.
 „Земя“ – филм на режисьора Вейко Аалтонен от 2001 г.

Музика 
 „Земя“ – американска музикална група
 „Земя“ – едно от старите имена на групата Блек Сабат
 „Земя“ – албум на музиканта Вангелис
 „Земя“ – песен на Майкъл Джаксън
 „Планета Земя“ – песен на Дюран Дюран

Вижте също 
 Науки за Земята
 Земеделие
 Земетресение
 Обетована земя